Аралия щетинистоволосистая, или Аралия щетинистая () —  листопадные полукустарники, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает восток Северной Америки от Ньюфаундленда на севере до Северной Каролины на юге, на запад до Миннесоты и Саскачевана.

Произрастает на лесных прогалинах, на скалистых и песчаных местах.

Опыляется преимущественно шмелями.

Ботаническое описание 
Полукустарник высотой до 1 м; стебли колючие от тонких игольчатых шипов; корневище ползучее.

Листья дваждыперистосложные, длиной 9—25 см, на шиповатых черешках; листочки эллиптические или продолговатые, длиной 2—7 см, острые, с закруглённым или широко-клиновидным основанием, неравномерно остропильчатые, голые или снизу по жилкам опушённые.

Зонтики на тонких длинных цветоносах собраны по нескольку в негустую кисть. Цветки белые, диаметром 2,5 мм, на тонких цветоножках.

Плоды пурпурно-чёрные, почти шаровидные, диаметром 6—8 (до 10) мм.

Цветёт в июне — июле. Плодоносит в августе — сентябре.

Таксономия 
Вид Аралия щетинистоволосистая входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Аралиевые
Флора Северной Америки